Чучмарев — фамилия:

 Чучмарев, Захарий Иванович (1888—1961) — советский учёный, доктор биологических наук.
 Чучмарев, Владимир Иванович (1898—1979) — советский учёный, доктор философских наук.